Константи́нова — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Константинова, Валентина Семёновна (? — ?) — советский и российский учёный-правовед.
 Константинова, Варвара Константиновна (1921—2010) — советская поэтесса.
 
 
 Константинова, Инесса Александровна (1924—1944) — советская партизанка-разведчица, героиня Великой Отечественной войны.
 Константинова, Ирина Георгиевна (род. 1935) — советский и российский переводчик с итальянского языка.
 
 Константинова, Ксения Семёновна (1925—1943) — Герой Советского Союза.
 Константинова, Нина Алексеевна (1923—2011) — советская актриса.
 Константинова, Нинель Александровна (1926—2010) — советская и российская актриса.
 Константинова (Раевская), Софья Алексеевна (1769—1844) — супруга Николая Раевского, внучка М. В. Ломоносова.
 Константинова, Станислава Андреевна (род. 2000) — российская фигуристка.
 
 
 Константинова, Элка (1932—2023) — болгарский литературовед и политик.

Топоним 
 Константинова — село, административный центр Константиновской волости Краславского края Латвии. Примечания 

 См. также 
 
 
 
 Константиновск